Burhi Dihing, riu d'Assam (Índia). Neix a les muntanyes Patkai i desaigua al Brahmaputra.
 Noa Dihing, riu d'Assam. Neix a les muntanyes Singpho i desaigua al Brahmaputra.